Цыси:

 Цыси (1835—1908) — вдовствующая Великая императрица цинского Китая.
 Цыси — городской уезд города субпровинциального значения Нинбо провинции Чжэцзян, КНР.